nebo  může být:

 Březnové idy () – den v římském kalendáři odpovídající 15. březnu
 Den zrady (v anglickém originále ) – film, jehož režisérem byl George Clooney (2011)
 Březnové idy (kniha) (v anglickém originále ) – román amerického spisovatele Thorntona Wildera (1948)
 The Ides of March (skupina) – americká hudební skupina
 „“ – skladba hudebníků Johna Calea a Terryho Rileyho vydaná na jejich albu Church of Anthrax (1971)
 „“ – píseň anglické hudební skupiny Iron Maiden vydaná na jejím albu Killers (1981)
 „“ – píseň kanadské hudební skupiny Silverstein vydaná na jejím albu Discovering the Waterfront (2005)